

Населені пункти та їхні частини
 Ленжце — село в гміні Пшемкув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ленжце — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ленжце — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ленжце — село в гміні Хжипсько-Вельке Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Ленжце — частина села Францишкув у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Ленжце — частина села Сменґожув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства

Примітки